Their Law: The Singles 1990–2005 (« Leur loi : Les singles 1990-2005 » en anglais) reprend les singles du groupe The Prodigy sortis entre 1990 et 2005. La compilation est sortie le 17 octobre 2005 et devient la meilleure vente d'album au Royaume-Uni le .

L'enregistrement est disponible en trois versions :
 un CD
 l'édition limitée en 2 CD
 un DVD

Le doublet Voodoo People (Pendulum Remix) / Out of Space (Audio Bullys Remix) est sorti en single et atteint la place n°20 au Royaume-Uni.

Liste des Pistes

CD édition limitée

DVD 
Le DVD comporte un concert enregistré en 1997 à la Brixton Academy et des vidéos promotionnelles des meilleurs singles du groupe.

Album de Prodigy
Album musical sorti en 2005
Album numéro un au Royaume-Uni